Подхум може бити:

 Подхум (Тузи), насељено мјесто у општини Тузи, Црна Гора
 Подхум (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подхум (Ливно), насељено мјесто у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подхум (Јелење), насељено мјесто у општини Јелење, Хрватска